Die New Zealand Open 2018 im Badminton fanden vom 1. bis zum 6. Mai 2018 im North Shore Events Centre in Auckland statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Lin Dan (Champion)
 Jonatan Christie (Finale)
 Sai Praneeth Bhamidipati (Halbfinale)
 Hsu Jen-hao (1. Runde)
 Sameer Verma (Viertelfinale)
 Tommy Sugiarto (Viertelfinale)
 Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
 Kantaphon Wangcharoen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Sayaka Takahashi (Champion)
 Lee Chia-hsin (1. Runde)
 Fitriani (2. Runde)
 Minatsu Mitani (Halbfinale)
 Neslihan Yiğit (zurückgezogen)
 Gregoria Mariska Tunjung (Viertelfinale)
 Haruko Suzuki (Viertelfinale)
 Natsuki Nidaira (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Champions)
 Berry Angriawan / Hardianto (Finale)
 Ketlen Kittinupong / Dechapol Puavaranukroh (2. Runde)
 Bodin Isara / Nipitphon Puangpuapech (Halbfinale)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Viertelfinale)
 Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (2. Runde)
 He Jiting / Tan Qiang (Halbfinale)
 Alwin Francis / K. Nandagopal (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
 Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (1. Runde)
 Misato Aratama / Akane Watanabe (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
 He Jiting / Du Yue (Halbfinale)
 Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (Champions)
 Pranav Chopra / Siki Reddy (zurückgezogen)
 Choi Sol-gyu / Kim Ha-na (1. Runde)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Finale)
 Wang Zekang / Li Yinhui (zurückgezogen)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite
 Offizielle Homepage

Badmintonwettbewerb in Auckland
2018
Badminton 2018